Колонтаево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Колонтаево — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Колонтаево — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Колонтаево — деревня в Суворовском районе Тульской области.

См. также 
 Колонтаево — железнодорожная платформа в Ногинском районе Московской области.